Михалко́вы (реже — Миха́лковы) — русский дворянский род.

Происходит от Михаи́ла (Миха́лко) Ива́новича, по преданию, выехавшего из Великого княжества Литовского в начале XV века и жалованного поместьями (1613).

Род Михалковых внесён в VI часть родословных книг Ярославской губернии. Родовое имение Михалковых Петровское стояло на высоком левом берегу Волги, при впадении в неё Шексны (ныне — городская черта Рыбинска). До сих пор сохранились руины каменного барского дома и заросший парк.

Известные представители 
 Михалков Гридица — упоминается в документах (1498).
 Михалков Андрей Тимофеевич — наместник в Туле (1580—1582), воевода в Смоленске (1584).
 Михалков Константин Иванович — постельничий царя Михаила Фёдоровича, наместник трети Московской (1614).
 Михалков Тимофей — дьяк великого князя Дмитрия Внука.
 Михалков Фёдор Иванович — воевода в Романове (1610), Тотьме (1610—1613), Чебоксарах (1613—1615).
 Михалков Алай Иванович — воевода в Козьмодемьянске (1614).
 Михалков Василий Фёдорович — стольник патриарха Филарета (1629).
 Михалков Богдан Алаев — московский дворянин (1627—1640).
 Михалков Исай Васильевич — стряпчий (1662—1676), воевода в Романове (1683).
 Михалков Дмитрий Васильевич — стольник (1663—1676).
 Михалков Александр Исаевич — стряпчий (1682), стольник (1682—1692).
 Михалков Фёдор Богданович — стряпчий (1692).
 Михалков, Владимир Сергеевич (1817—1900) — действительный статский советник, помещик Московской, Костромской и Ярославской губерний.

Современные представители 
 Михалков, Артём Никитич (р. 1975) — российский актёр, режиссёр. Сын Н. С. Михалкова.
 Михалков, Никита Сергеевич (р. 1945) — режиссёр, сын С. В. Михалкова
 Михалков, Степан Никитич (р. 1966) — российский продюсер, ресторатор. Сын Н. С. Михалкова и А. А. Вертинской.
 Михалков-Кончаловский, Андрей Сергеевич (р. 1937) — режиссёр, сценарист, сын С. В. Михалкова
 Михалкова, Анна Никитична (р. 1974) — российская актриса. Старшая дочь Н. С. Михалкова.
 Михалкова, Надежда Никитична (р. 1986) — российская актриса, режиссёр, продюсер. Младшая дочь Н. С. Михалкова.
 Михалкова, Татьяна Евгеньевна (р. 1947) — бывшая модель, общественный деятель, президент благотворительного фонда «Русский силуэт». Супруга Н. С. Михалкова, мать Анны, Артёма и Надежды Михалковых.
 Михалкова Екатерина Сергеевна (1931—2019) — приёмная дочь Сергея Михалкова (дочь его жены Натальи Петровны Кончаловской от первого брака), жена писателя Юлиана Семёнова, мать Дарьи и Ольги Семёновых.

Семейное древо

Ссылки 
 
 Михалковы // Дворянский календарь. Справочная родословная книга российского дворянства. — М., 2013. ISBN 978-5-904043-87-2. С. 179—196.
 Воспоминания Татьяны Александровны Миллер, урожденной Неклюдовой. Интересные факты о семье Михалковых.

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы